Federico Guillermo de Prusia (en alemán, Friedrich Wilhelm von Preußen; Breslau, 12 de julio de 1880-Dresde, 9 de marzo de 1925) fue un miembro de la Casa de Hohenzollern, bisnieto del rey Federico Guillermo III de Prusia.

Primeros años y educación 
Federico Guillermo era el hijo menor del príncipe Alberto de Prusia (hijo a su vez del príncipe Alberto de Prusia y de la princesa Mariana de los Países Bajos) y de su esposa, la princesa María de Sajonia-Altemburgo (1854-1898) (hija del duque Ernesto I de Sajonia-Altemburgo y de la princesa Inés de Anhalt-Dessau). Era bisnieto del rey Federico Guillermo III de Prusia y del rey Guillermo I de los Países Bajos. Era primo segundo del emperador alemán Guillermo II. 

Durante su juventud, pasó tiempo en Berlín, también en el Castillo de Reinharthausen de su abuela Mariana en Erbach, y en Brunswick, donde su padre sirvió como regente. Unos pocos años más tarde, estudió leyes en la Universidad de Bonn, donde recibió el grado de doctor en filosofía. Sus principales intereses eran la literatura y la música.

Carrera política 
Después de su matrimonio, el príncipe vivió con su mujer en Rudy. En 1912, fue elegido para el parlamento local (landrat) del Distrito de Frankenstein, donde permaneció hasta 1918, hasta la abolición de la monarquía alemana y la fundación de la República de Weimar. Previamente, participó activamente en las hostilidades durante la Primera Guerra Mundial, en la que fue promovido al rango de mayor general. Durante mucho tiempo viajó por toda Europa y por el mundo, a veces en importantes misiones diplomáticas, representando al emperador Guillermo II. Sintiendo la caída de la monarquía en Alemania, al final de la guerra, tomó parte en el debate e intercambio de opiniones con profesores universitarios sobre la reconstrucción del sistema de gobierno existente, proponiendo la introducción de una monarquía constitucional modelada según la forma de gobierno del Reino Unido.

En 1918, fue considerado para el cargo de rey de Finlandia. Sin embargo, lo impidió que su mujer fuera católica, y los fineses eligieron al príncipe Federico Carlos de Hesse-Kassel (quien era luterano como su esposa, Margarita de Prusia) en su lugar.

Después de la guerra y de la fundación de la república en Alemania, Federico Guillermo se involucró con el movimiento monárquico, proponiendo la restauración del Imperio alemán. Estaba determinado a tomar el control sobre la regencia hasta que el heredero al trono, Guillermo, alcanzara la mayoría de edad. Murió en 1925, a la edad de 44 años en Weisser Hirsch, un distrito residencial en Dresde.

Matrimonio y descendencia 
Federico Guillermo se casó el 8 de junio de 1910 en Potsdam con la princesa Ágata de Hohenlohe-Schillingsfürst (1888-1960), hija del duque Víctor II de Ratibor y de su esposa, la condesa María Breunner-Enckevoirth.

Tuvieron cuatro hijas:
María Teresa (2 de mayo de 1911-3 de enero de 2005), casada en 1932 con Aloys Rodolfo Hug; tuvieron descendencia.
Luisa Enriqueta (21 de julio de 1912-12 de octubre de 1973), casada en 1936 con Guillermo Schmalz; tuvieron descendencia.
Mariana (23 de agosto de 1913-1 de marzo de 1983), casada en 1933 con el príncipe Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld; tuvieron descendencia.
Isabel (9 de febrero de 1919-24 de agosto de 1961), casada en 1948 con Heinz Mees; sin descendencia.

Honores 
Recibió los siguientes honores y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Genealogics - Leo van de Pas - Friedrich Wilhelm, Prinz von Preussen
thePeerage.com - Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen
Giraud, Magdelaine, L'Allemagne dynastique, Huberty, vol V, p. 242.
Addington, A. C., The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, p. 298.

Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja (con corona)
Caballeros de primera clase de la Orden de la Corona de Prusia
Caballeros de la Orden del Elefante
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Personas de la Provincia de Silesia
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)